Turaida har flere betydninger:

 Turaida – landsby i Letland
 Turaida (land) – gammelt livisk land omkring floden Gauja
 Turaida (Sigulda) – bydel i Sigulda

Se også 
 Turaida Borg
 Turaida Herregård
 Turaida Kirke
 Turaida Museumsreservat
 Turaidas pagasts
 Turaidas Rose
 Turaidas Roze (band)